Amy Hennig (1964-), créatrice et réalisatrice de jeux vidéo américaine ;
 Curt Hennig (1958-2003), catcheur américain ;
 Edward Hennig (1879-1960), gymnaste américain ;
 Edwin Hennig (1882-1977), paléontogue et géologue allemand ;
 Gustav Adolph Hennig (1797-1869), peintre allemand de l'Histoire ;
 Hans-Detlev Hennig (1927-2017), sculpteur allemand ;
 Heike Hennig (1966-), danseuse, chorégraphe et metteuse en scène allemande ;
 Heinrich von Hennig (1818-1869), homme politique prussien ;
 Jean-Luc Hennig (1945-), écrivain français ;
 Joseph Hennig (1979-), catcheur américain ;
 Jürgen Hennig (1951-), chimiste allemand, spécialiste en physique ;
 Katharina Hennig (1996-), fondeuse allemande ;
 Larry Hennig (1936-2018), catcheur américain ;
 Roland Hennig (1967-), coureur cycliste allemand ;
 Shelley Hennig (1987-), actrice, mannequin et Miss Teen USA américaine ;
 Willi Hennig (1913-1976), biologiste allemand.

Voir aussi 
 Henning

Patronyme lorrain